Nationale politie is een politiekorps dat direct onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de nationale overheid valt (dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de voormalige gemeentepolitie in Nederland, die onder verantwoordelijkheid van de burgemeester viel). Voorbeelden zijn:
 Politie in Nederland: een nationaal politiekorps dat op 1 januari 2013 van start ging als samenvoeging van alle politiekorpsen en -diensten (met uitzondering van de Koninklijke Marechaussee)
 Politie in België: België kent sinds 1998 een geïntegreerde politie, waarmee de verschillende afzonderlijke korpsen (onder andere rijkswacht, gemeentepolitie en gerechtelijke politie) werden afgeschaft.
 Police nationale: Franse nationale politie, bestaat naast de Gendarmerie nationale en de Police municipale (beperkte bevoegdheid).
 Guardia Civil: Spaanse nationale politie